Вереницын — фамилия; имеет женскую форму Вереницына.
 Вереницын, Константин Васильевич — белорусский поэт. 
 Вереницын, Николай Петрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.